Bořislavka může být více míst či objektů v Praze:

 Bořislavka (usedlost) – zaniklá hospodářská usedlost v Praze-Dejvicích čp. 534, postavená roku 1840 a zbořená na počátku 20. století, nazvaná podle jména majitele, podle níž byly později v blízkém okolí pojmenovány:

náměstí a ulice
 náměstí Bořislavka – pražské náměstí v Dejvicích
 ulice Nad Bořislavkou – ulice v Praze 6 na katastru Dejvic a Vokovic
 ulice Pod Bořislavkou – původní název Zavadilovy ulice v Dejvicích, od jejího vzniku v roce 1925 do roku 1947

zastávky MHD
 Bořislavka (stanice metra) – stanice metra v Praze na lince A, s původně plánovaným názvem Červený vrch, otevřená 6. dubna 2015 v místě dosavadní tramvajové a autobusové zastávky Horoměřická
 Bořislavka – tramvajová zastávka v Evropské ulici na trati Prašný most – Divoká Šárka, nad stanicí metra Bořislavka (do 6. dubna 2015 nesla název Horoměřická)
 Bořislavka – autobusová zastávka u stanice metra Bořislavka (do 6. dubna 2015 nesla název Horoměřická)

zastávky MHD – zrušené názvy
 Bořislavka – bývalá autobusová zastávka MHD v Praze v Kladenské ulici u náměstí Bořislavka (do 6. dubna 2015)
 Bořislavka – bývalý název (do 6. dubna 2015) tramvajové zastávky Na Pískách v Evropské ulici na trati Prašný most – Divoká Šárka, u křižovatky s ulicí Na Pískách
 Bořislavka – trolejbusová zastávka na trati Svatý Matěj – Střešovice v letech 1936–1959

jiné objekty
 Bořislavka Centrum – obchodní a kancelářské centrum u stanice metra Bořislavka (od 2021)

Reference